Грисен (значения) - топоним и фамилия:

Топоним 
 Грисен — муниципалитет в Испании.

Фамилия 
 Грисен, Эдмунд (1876—1949) — американский художник.

См. также 
 Грис